«Сибирь» — название фильмов:
 «Сибирь» (1926) — США, режиссёр Виктор Шерзингер.
 «Сибирь» (1976) — СССР, режиссёры: В. Рыжков, В. Давидчук.
 «Сибирь» (1988) — Нидерланды, режиссёр Роберт Ян Вестдейк.
 «Сибирь» (2020) — Италия, режиссёр Абель Феррара. См. также 
 «Сибириада» — советский четырёхсерийный художественный фильм 1978 года.